Колтубанка — река.
 Колтубанка — село.
 Колтубанка — железнодорожная станция.